

Patronyme 

 Vivien Laborde (1680-1748), théologien catholique français ;
 Jean-François de Laborde (1691-1769), fermier général français ;
 Jean-Joseph de Laborde (1724-1794), banquier de Louis XV ;
 Jean-Benjamin de Laborde (1734-1794), fils de Jean-François, compositeur et historien français, premier valet de chambre de Louis XV ;
 François Louis Jean-Joseph de Laborde de Méréville (1761-1802), fils de Jean-Joseph, banquier, député et amateur de jardins français ;
 Jean-Pierre Laborde (1765-1827), homme politique français ;
 Alexandre de Laborde (1773-1842), fils de Jean-Joseph, archéologue et préfet de la Seine en 1830 ;

 Jean Laborde (1805-1878), aventurier, industriel et diplomate français ;
 Valentine de Laborde (1806-1894), fille d'Alexandre, qui épousa Gabriel Delessert ;
 Léon de Laborde (1807-1869), fils d'Alexandre, archéologue et homme politique français ;
 François de Laborde (1817-1884), homme politique français ;
  (1830-1903), physiologiste français ;
  (1840-1917), fils de Léon, historien français ;
 Antoine Laborde (1846-1903), peintre français ;
 Alexandre de Laborde (1853-1944), fils de Léon, archéologue et bibliophile français ;
 Ernest Laborde (1870-1935), graveur et aquarelliste français ;
 Albert Laborde (1878-1968), physicien, écrivain et photographe français, filleul d’Alexandrine Zola ;
 Jean de Laborde (1878-1977), amiral français ;
 Chas Laborde (1886-1941), écrivain, journaliste, graveur et illustrateur français ; 
 Germaine Laborde (1905 -), Miss France 1929 ; 
 Jean de Laborde-Noguez (1916-1944), officier des Forces françaises libres, compagnon de la Libération ;
 Jean Laborde (1918-2007), journaliste et romancier français ;
 Jean Laborde (1922-), homme politique français ;
 François Laborde (1927-2020), prêtre catholique français ;
 Henri de Laborde de Monpezat (1934-2018), prince consort de Danemark ;
 Ernest-Antoine Seillière de Laborde (1937-), personnalité française du monde des affaires ;
 Claude Laborde (1940-), joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Marie Laborde (1945-), mathématicien français ;
 Jean-Pierre Laborde (1947-), professeur de droit français ;
 Catherine Laborde (1951-), journaliste, présentatrice de télévision, actrice et écrivain française ;
 
 Françoise Laborde (1953-), journaliste et présentatrice de télévision française ;
 Françoise Laborde (1958-), femme politique française ;
 Christian Laborde (1955-), écrivain français ;
 Christian Laborde (1957-), guitariste français ;
 Jean-Paul Laborde (né à une date inconnue, autour des années 1950), joueur français de rugby à XV ;
 Eduardo Laborde (1967-2015), joueur argentin de rugby à XV ;
 Xavier Laborde (1974-), joueur français de rugby à XV ;
 Élisabeth Laborde (1983-), directrice de journal française ;
 Elvis Laborde-Grèche (1983), joueur français de rugby à XV ;
 Marion Laborde (1986), joueuse française de basket-ball ;
 Gaëtan Laborde (1994-), footballeur français.

Pseudonyme 

 Jean Laborde (1937-), neuro-psychiatre français.

Toponyme 

 Laborde, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 île de la Borde, île française de la Seine ;
 Châtillon-la-Borde, commune française de Seine-et-Marne ;
 Clinique de La Borde, clinique psychiatrique française du Loir-et-Cher ;
 La Borde, site préhistorique français du Lot.

Autres 

 Famille de Laborde de Monpezat, famille française dont est issu le prince consort de Danemark.


Patronyme occitan